«Зелёный фургон» — российский телесериал Сергей Крутина, продолжение одноимённого телефильма 1983 года. Съёмки фильма проходили в  2018 году, премьера состоялась с 3 по 10 января 2020 года на «Первом канале».

Режиссёром сериала выступил Сергей Крутин — сын оператора первого фильма Виктора Крутина. Главную роль (Володи Патрикеева) вновь исполнил Дмитрий Харатьян. К роли Катьки-Жарь вернулась Екатерина Дурова, которая не дожила до премьеры три недели.

Сюжет 

События разворачиваются в Одессе в 1946 году, через 20 лет после событий, описанных в одноимённом фильме. Оказавшийся по доносу в тюрьме в 1939 году, а затем прошедший войну в разведроте от Сталинграда до Берлина, Владимир Патрикеев возвращается в родную Одессу. После массового отравления некачественным алкоголем начальник Одесского уголовного розыска приглашает старого сыщика помочь молодому сержанту Жене Красавину расследовать это дело.

В ролях 
 Дмитрий Харатьян — майор уголовного розыска Владимир Алексеевич Патрикеев
 Семён Трескунов — Евгений Красавин, сын Красавчика
 Валерий Кухарешин — Соломон Самуилович, «Дед», эксперт-криминалист
 Наталья Кийко — милиционер Варвара Воробьева, невеста Красавина
 Наталия Вдовина — Людмила, бывшая жена Патрикеева, мать Евгения
 Екатерина Олькина — Эммануэль, воровка
 Александр Наумов — подполковник МГБ Зиновьев (одноклассник Патрикеева, сын Червеня)
 Ярослав Жалнин — капитан МГБ Михальчук
 Екатерина Дурова — Катерина Верцинская, "Катька-Жарь", одноклассница Патрикеева, жена Красавчика
 Артур Сопельник — Красавчик-младший, сын конокрада Красавина и Катьки-Жарь
 Александр Рапопорт — Густав Бауэр
 Вячеслав Манучаров — Виктор Бауэр
 Александр Давыдов — Корчинский, директор металлобазы
 Алексей Дмитриев — Краб, бандит с металлобазы
 Александр Коршунов — полковник Чернышенко
 Юрий Маслак — майор Гончаренко
 Анатолий Кот — капитан Петров
 Олег Масленников-Войтов — Гриша Арнаутский
 Денис Карасёв — Пётр Михайлович, «Крест», бандит-моторист с баркаса
 Артур Ваха — Степан Бородин, «Боцман»
 Светлана Казарцева — тётя Роза 
 Виталия Корниенко — Маша
 Сергей Чонишвили — рассказчик (голос за кадром)

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Сергей Крутин
 Продюсеры — Сергей Сендык, Тимур Абдуллаев
 Сценаристы — Александр Морев, Олег Мороз
 Оператор — Ильшат Шугаев
 Композитор — Максим Дунаевский
 Автор текста песни — Вадим Жук

Песни 
 «Одесская песня» (исполняет Дмитрий Харатьян)

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на сайте Первого канала
 Последний фургон. Зрители скоро увидят продолжение «Зеленого фургона»
 «Зелёный фургон» на сайте Вокруг ТВ

Детективные телесериалы России
Телесериалы Первого канала
Фильмы об Одессе
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы России, завершённые в 2020 году
Телесериалы России
Телесериалы на русском языке
Телесериалы киностудии «Пирамида»
Телесериалы о милиционерах